

Onomastica
Gennadio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Gennadio – esarca d'Africa dal 591 al 598.
Gennadio I – patriarca di Costantinopoli dal 458 al 471
Gennadio II Scolario – patriarca di Costantinopoli (1453-1456, 1458, 1462-1463, 1464)
Gennadio di Marsiglia – storico del V secolo
Rufio Gennadio Probo Oreste – console del 530